Saladin Said est un footballeur éthiopien, né le  en Éthiopie , où il occupe le poste d'attaquant.

Biographie 
En 2010, Saïd réalise un essai dans le club serbe du Partizan Belgrade mais le transfert n'a pas abouti. Par la suite, Saïd est mis à l'essai au FK Vojvodina mais n'a pas réussi à aller plus loin que sa bonne volonté pour l'entraîneur Zoran Milinković.

En 2011, Saïd marque 5 buts en un match face au club djiboutien de l'AS Port lors de la Coupe Kagame inter-club 2011.

Le , Saïd est transféré au club égyptien pour un montant de 2040000 birr soit environ , ce qui en fait le joueur ethiopien le plus cher ayant été transféré.

Avant le match de Coupe d'Afrique des Nations 2013 face au Burkina Faso, Saïd a dit qu'il partait pour le club belge Lierse SK après cette coupe d'Afrique.

Lors du mercato d'été 2014, il est transféré à Al Ahly SC après avoir gagné la Ligue des champions de la CAF.

Carrière

Palmarès

Références

Liens externes 
 

Footballeur international éthiopien
Naissance en octobre 1988
Naissance en Éthiopie